Филимо́нова — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Филимонова, Галина Ивановна (1944—2020) — советская и российская актриса театра и кино.
 Филимонова, Дарья Анатольевна (род. 1993) — российская баскетболистка.
 Филимонова, Инна Михайловна (род. 1976) — заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу.
 Филимонова, Любовь Александровна (род. 1988) — казахстанская и российская биатлонистка.
 Филимонова, Людмила Анатольевна (род. 1971) — белорусская легкоатлетка, метательница диска.
 Филимонова, Маргарита Юрьевна (род. 1992) — российская футболистка.
 Филимонова, Ольга Олеговна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.